RSX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rouses Point (Stati Uniti)